Iberia je lahko:
 staro ime za Španijo in/ali Pirenejski polotok
 Kavkaška Iberija - področje južno od Kavkaza
 Iberia - španska letalska družba